Die Europastraße 105 (kurz: E 105) verläuft in Nord-Süd-Richtung durch Osteuropa. Sie beginnt in Norwegen an der Barentssee und führt über Sankt Petersburg, Moskau und die Ukraine zur Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Sie verbindet die abgelegene nordrussische Oblast Murmansk mit dem Rest des Landes sowie die beiden russischen Metropolen Moskau und Sankt Petersburg miteinander. Südlich von Moskau verbindet sie die russische Hauptstadt mit der ostukrainischen Industrieregion sowie der innerhalb der GUS bedeutenden Tourismusregion Krim. Sie ist so eher von nationaler und regionaler als von internationaler Bedeutung.

Verlauf

Sonstiges 
Auf dem südlichen Abschnitt der Europastraße 105 betreibt die staatliche ukrainische Transportgesellschaft Krymskyj trolejbus  die längste Oberleitungsbus-Linie der Welt. Die Überlandstrecke ist 86,5 Kilometer lang und führt von Simferopol über Aluschta nach Jalta.

Weblinks 

Europastraße
Europastraße in Norwegen
Europastraße in Russland
Europastraße in der Ukraine
Europastrasse 105